Auberge () — одиннадцатый студийный альбом Криса Ри, выпущенный в 1991 году.

Об альбоме 
Название имеет французское происхождение, в переводе означает «трактир», «корчма». На обложке изображён автомобиль самого Криса Ри Lotus Seven. В 1991 году альбом занимает первое место в Великобритании, а одноимённая песня достигает шестнадцатой позиции в британских чартах, что является одним из наибольших успехов Ри.

Список композиций 

 Вышедшая в 1991 году отдельным синглом песня «Winter Song» была добавлена в один из выпусков альбома лейблом Magnet Records (между пятой и шестой песнями).

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Участники записи 
 Крис Ри — гитара, slide guitar, классическая гитара, орган Хаммонда, губная гармоника
 Anthony Drennan — гитара, до́бро
 Роберт Авай — бас-гитара
  — фортепиано, string arrangements
 Tim Sanders — tenor saxophone
 Simon Clarke — alto saxophone, baritone saxophone
 J. Neil Sidwell — тромбон
 Rick Taylor — тромбон
 Roddy Lorimer — труба, флюгельгорн
 Paul Spong — труба, флюгельгорн
 Nick Hitchens — туба
 Martin Ditcham — ударные, ударная установка
 Carol Kenyon — бэк-вокал
 Linda Taylor — бэк-вокал
 Gavyn Wright — director
 The Kick Horns — horn arrangements
 Jon Kelly — продюсер
 John Mackswith — инженер
 Justin Shirley-Smith — инженер
 Willie Grimston — координация производства
 Alan Fearnley — изображения

Примечания 

Альбомы Криса Ри
Альбомы Atco Records
Альбомы Magnet Records